Бразилію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли триста два спортсмени у двадцяти восьми видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Бразилія на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020